Die Aradschin chumb 2008 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 5. April bis 14. November 2008 ausgetragen.

Modus 
Die acht Vereine spielten an 28 Spieltagen jeweils viermal gegeneinander. Der Tabellenerste FC Schengawit Jerewan als Reservemannschaft von Ulisses Jerewan war nicht aufstiegsberechtigt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008